Благодатное () — село,
Чапаевский сельский совет,
Широковский район,
Днепропетровская область,
Украина.
До 2016 года село носило название Чапаевка .

Код КОАТУУ — 1225883301. Население по переписи 2001 года составляло 475 человек .

Является административным центром Чапаевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Запорожье,
Весёлая Дача,
Григоровка,
Дачное,
Кошевое,
Надия,
Новоукраинка,
Отрадное,
Оленовка,
Подыдар и
Спасское.

Географическое положение 
Село Благодатное находится на расстоянии в 0,5 км от села Григоровка, в 1-м км от села Новоукраинка и в 2,5 км — село Надия.
Вокруг села несколько ирригационных каналов.

История 
 До 30-х годов село называлось Охримовка.
 2002 год — в село переведён административный центр сельского совета.

Экономика 
 ООО «Чапаевское».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Амбулатория.
 Дом культуры.

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины
Объекты, названные в честь Василия Чапаева